Old Government House w Auckland
 
 
  (także jako Old Government House w Parramatta)